Chatelus kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Châtelus, Allier, kommun i departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Châtelus, Isère, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Châtelus, Loire, kommun i departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Châtelus-le-Marcheix, kommun i departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Châtelus-Malvaleix, kommun i departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar